Пётр Григо́рьевич Деми́дов (6 (17) августа 1740 — 12 (24) января 1826) — тайный советник (1800), обер-директор Санкт-Петербургского коммерческого училища (1800—1805), владелец усадьбы «Сиворицы» (ныне — село Никольское). Представитель второй линии старшей ветви рода Демидовых.

Биография 
Пётр Григорьевич был младшим из трёх сыновей в семье Григория Акинфиевича Демидова и Анастасии Павловны Суровцевой. Внук Акинфия Никитича Демидова. Кроме сыновей в семье росли ещё семь дочерей.

Отец Петра Григорьевича с детства не был склонен к коммерции, к управлению заводами и промыслами. Главным увлечением Григория Акинфиевича была ботаника. Демидов дал своим сыновьям отличное образование. В течение десяти лет они совершали научное путешествие по Европе, получая знания в различных отраслях (изучали химию и минералогию, рудное дело в Англии, Шотландии, Норвегии, слушали лекции по ботанике и естественной истории). Пётр Григорьевич учился в Гёттингенском университете, куда был зачислен 24 сентября 1751 года вместе с братьями Павлом и Александром. Он был обучен музыке и играл на басе (род виолончели), знал иностранные языки. В одном из писем отцу (а братья должны были еженедельно отчитываться перед ним) Пётр писал: «Наибольшее наше старание и желание — быть достойными, называться сыновьями вашими». На 10-летний гран-тур сыновей Пётр Григорьевич потратил 58 000 рублей.

В 1761 году Григорий Акинфиевич скончался, и перед его детьми встала проблема раздела огромного наследства, включавшего 4 медных завода, 3 железных завода, соляной промысел, кожевенный завод, 10 домов в разных городах и 9,5 тысяч душ мужского пола крепостных и приписных. 1 апреля 1765 года «для лучшего в экономии наблюдения согласно и полюбовно» братья разделили наследство. Петру Григорьевичу достались железные Ревдинский и Бисертский заводы, дом «в Мещанской улице на углу проезжего к Мойке переулка». Павел Григорьевич подобно отцу мало интересовался коммерцией, поэтому в 1767 году он продал брату Рождественский завод. Позднее Пётр Григорьевич построил новый Верхний Рождественский завод. Павел Григорьевич уступил Петру и доставшийся ему дом. Пётр Григорьевич соединил оба дома в один (современный адрес угол Казанской улицы д.29 и переулок Гривцова д.5.) застроив пространство между ними. Ф. Ф. Вигель писал: "

В 1783 году Петром Григорьевичем была куплена мыза Сиворицы. При нём здесь была построена усадьба (архитектор ) и создан пейзажный парк на берегу реки Сиворки (ручей Сиворицкий). Одновременно с усадьбой им была построена новая, каменная церковь святого Николая Угодника (1784 год), а первая, деревянная церковь во имя св. Николая (1719 год), выстроенная Апраксиными, была обращена в часовню.

5 февраля 1800 года Демидов был назначен обер-директором Санкт-Петербургского коммерческого училища, основанного его дядей Прокофием Акинфиевичем. Как сказано было в рескрипте императрицы Марии Феодоровны: «По совершенной доверенности, а равномерно из признательности к памяти родственника». Пётр Григорьевич состоял обер-директором с 1800 по 1805 годы и на этом посту проявил себя талантливым администратором, сумевшим твердо поставить училище, переведенное из Москвы, когда все нужно было устроить и установить заново. Благодаря своей настойчивости и энергии Пётр Григорьевич успел, несмотря на препятствия, созданные его отношениями с помощником по должности — бароном Кампенгаузеном, пользовавшимся большим кредитом при дворе, отстоять интересы училища и провести желательные для него порядки. Пётр Григорьевич не щадил для этого трудов, сам входил во все подробности дела, старался обеспечить училищу возможно лучших преподавателей и административный персонал, жертвовал и значительные суммы на училище. Словом, П. Г. Демидов, как писал о нём Императрице Марии Феодоровне сам барон Кампенгаузен, «делал все, что сделать во власти человека… он отдавал училищу все свои заботы, и если ему казалось что-либо полезным и не хватало на это денег, он, не колеблясь ни одной минуты, пополнял недостаток из собственных средств». Бескорыстная и полезная его деятельность высоко ценилась императрицей Марией Феодоровной, которая воздавала ему должное в целом ряде рескриптов и наград. 19 февраля 1802 года был награждён орденом Св. Анны 1-й степени. В 1805 году она с большим сожалением уступила многократно повторявшейся просьбе Демидова об отставке ввиду болезни и домашних дел и уволила его сначала в продолжительный отпуск на год рескриптом от 28 апреля 1805 года, а затем и вовсе от службы рескриптом от 31 мая 1806 года.

Пётр Григорьевич Демидов скончался 12 (24) января 1826 года и похоронен на Лазаревском кладбище.

Семья 

Жена (с 30 июля 1764 года) — Екатерина Алексеевна Жеребцова (1748—7 августа 1810), дочь генерал-аншефа, сенатора Алексея Григорьевича Жеребцова (1712—1777) от брака с Марией Михайловной Нарышкиной. Её брат Александр был женат на Ольге Зубовой, сестре знаменитых братьев Зубовых. Демидова была известна в обществе по своему фавору, которым она пользовалась со стороны графа А. Г. Орлова-Чесменского. Когда Орлов жил в Италии, в начале 1770-х годов, она жила в Пизе, и там все её считали весьма близкой особой к графу. В 1782 году Демидова сосватала своему старому любовнику родную племянницу Е. Н. Лопухину. Была похоронена в некрополе Александро-Невской Лавры. В браке родились:
 Елизавета Петровна (14.06.1765—1834), переводчица и писательница, с 1786 года замужем за генерал-майором Александром Николаевичем Чичериным;
 Екатерина Петровна (03.02.1769— ?), крестница Н. Г. Жеребцова. 
 Акинфий Петрович (1770—02.05.1770)
 Алексей Петрович (1777—1854), корнет, женат (с 4 ноября 1800 года) на дочери статского советника Марии Денисовне Мельниковой, их внуки — олонецкий губернатор М. Д. Демидов и и.д. начальника Пермского губернского жандармского управления Р. Д. Демидов.
 Наталья Петровна — за Рахмановым.
 Александра Петровна (август 1789—1820), крещена в августе 1789 года в церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах при восприемстве Н. Н. Демидова и сестры Е. П. Чичериной; в 1806 году была обвенчана с отставным гвардии полковником Михаилом Петровичем Путятиным (1778—1836), по её словам, «человеком весьма развратным», но женой его не стала. Позднее вступила в связь с бароном Егором Карловичем Арпсгофеном (1789—1856), от которого имела ребёнка. В 1817 году барон был предан суду за венчание с чужой женой, при котором в качестве свидетелей присутствовали генерал-майор В. И. Каблуков и поручик В. И. Пестель, брат П. И. Пестеля. Брак был расторгнут, а все его участники лишены чинов и наград и разжалованы в рядовые, но тут же прощены из-за «прежней отличной службы».

Примечания

Литература 
 

Пётр Григорьевич
Тайные советники